Том Круз — американский актёр и продюсер. Роль в фильме «Рискованный бизнес» (1983) принесла ему первую номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии. В 1986 году Круз сыграл морского лётчика в боевике Тони Скотта «Лучший стрелок» (самый кассовый фильм того года), а также снялся с Полом Ньюманом в драме Мартина Скорсезе «Цвет денег». Два года спустя он сыграл вместе с Дастином Хоффманом в драме «Человек дождя» , удостоенной премии «Оскар» за лучший фильм (1988), а также снялся в романтической драме «Коктейль» (1988), отметившейся премией «Золотая малина» за худший фильм. При этом Круз стал первым человеком, который в одном году успел сняться в главных ролях в картине, номинированной на «Оскар» за лучший фильм, и в то же время в ленте, номинированной на «Золотую малину» за худший фильм. Следующей его киноработой была роль антивоенного активиста Рона Ковика в экранизации его одноимённых мемуаров «Рождённый четвёртого июля» (1989), за которую он был удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме.

В 1992 году Том Круз снялся вместе с Джеком Николсоном в юридической драме «Несколько хороших парней», экранизации одноимённой бродвейской пьесы, также написанной Аароном Соркиным. Затем Круз исполнил роль в фильме «Фирма» (1993), экранизации одноимённого юридического триллера Джона Гришэма, и в том же году дебютировал в качестве режиссёра, став автором эпизода телесериала-антологии «Падшие ангелы». В 1996 году Круз снялся в роли шпиона Итана Ханта в боевике «Миссия невыполнима» (1996), первом проекте его продюсерской компании Cruise/Wagner Productions, которую он основал вместе с Полой Вагнер в 1993 году. По состоянию на начало 2023 год Круз появился ещё в пяти фильмах франшизы «Миссия невыполнима»: «Миссия невыполнима 2» (2000), ««Миссия невыполнима III» (2006), «Миссия невыполнима — Протокол призраков» (2011), «Миссия невыполнима — Нация изгоев» (2015) и «Миссия невыполнима — Последствия» (2018). В 2023—2024 планируется выпуск ещё двух фильмов серии с участием актёра — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1 и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2».

В 1996 году Том Круз исполнил главную роль в комедийной драме Кэмерона Кроу «Джерри Магуайер», за которую был удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии. В 1999 году он снялся в эротическом триллере Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» вместе со своей тогдашней женой Николь Кидман, а также в драме Пола Томаса Андерсона «Магнолия», за которую получил премию «Золотой глобус» лучшему актёру второго плана в кинофильме, а также был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Круз вновь снялся в фильме Кроу — в научно-фантастическом триллере «Ванильное небо» (2001), который принёс ему премию «Сатурн» лучшему киноактёру. В следующем году он исполнил роль в картине Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002). В 2005 году Том Круз снова работал со Спилбергом в его фильме «Война миров» и получил в Лос-Анджелесе премию Стэнли Кубрика «Британия» за выдающиеся достижения в области кино от BAFTA. Три года спустя он появился в сатирической комедии-боевике «Солдаты неудачи» и сыграл офицера немецкой армии Клауса фон Штауффенберга в историческом триллере «Валькирия». В 2010 году Круз вновь снимался вместе со своей партнёршей по фильму «Ванильное небо» Кэмерон Диас в комедийном боевике «Рыцарь дня», а затем исполнил главную роль в боевике «Джек Ричер» (2012) и в его продолжении «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016). Следующими пунктами в его фильмографии стали картины «Обливион» (2013) и «Грань будущего» (2014), оба они относятся к жанру научной фантастики, к которому он таким образом вернулся. Три года спустя Том Круз сыграл контрабандиста наркотиков Барри Сила в комедийном боевике «Сделано в Америке» (2017). В 2022 году Круз снялся и продюсировал сиквел боевика «Топ Ган: Мэверик», который собрал более 1,4 миллиарда долларов и стал его самым кассовым фильмом.

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии США
Фильмографии актёров